Världsmästerskapet i ishockey 1992 kan vara:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1992
Världsmästerskapet i ishockey för damer 1992
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1992